Harry Potter e l'Ordine della Fenice – libro di J. K. Rowling
Harry Potter e l'Ordine della Fenice – film ispirato al libro
Harry Potter e l'Ordine della Fenice – colonna sonora del film
Harry Potter e l'Ordine della Fenice – videogioco ispirato al film